Norrländska mästerskapet i fotboll 1932 vanns av Malmbergets AIF.

Matcher

Regionskval

Omgång 1

Omgång 2

Kvalomgång

Semifinaler

Final

Anmärkningslista

Källor
Sveriges fotbollshistoriker och statistiker - Statistik

1932 i Sverige
Fotbollssäsongen 1932
1932